Домаћа рок група ЕКВ (Екатарина Велика)
Катарина Велика, царица Русије од 1762. до 1796. године